Amphiporidae är en familj av djur. Amphiporidae ingår i klassen Enopla, fylumet slemmaskar och riket djur. I familjen Amphiporidae finns 186 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Slemmaskar
Amphiporidae